Ferguson peut désigner :

Patronyme 

 Abbie Park Ferguson (1837-1919), éducatrice américaine
 Adam Ferguson (1723-1816), philosophe et historien écossais.
 Adjutor Ferguson (1927-2004), homme politique canadien.
 Al Ferguson (1888-1971), acteur américain.
 Alex Ferguson (1941-), joueur puis entraîneur écossais de football.
  (1981-), footballeuse australienne.
 Allyn Ferguson (1924-2010), compositeur de musiques de séries télévisées.
 Andrew Henry Ferguson (1899-1966), colonel britannique des Life Guards.
 Annette Ferguson (1984-), astronome écossaise.
 Barry Ferguson (1978-), footballeur écossais.
  (1995-), snowboardeur américain.
 
 
 Bobby Ferguson (1938-2018), footballeur puis entraîneur de football britannique.
 Casson Ferguson (1891-1929), acteur américain.
 Cathy Ferguson (1948-), nageuse américaine.
 Chris Ferguson (1963-), joueur de poker.
 Christopher Ferguson (1961-), astronaute de la NASA.
 Craig Ferguson (1962-), acteur britannique.
 Colin Ferguson (1958-), tueur de masse.
 Colin Ferguson (1972-), acteur canadien.
 Darren Ferguson (1972-), footballeur puis entraîneur de football écossais.
 Debbie Ferguson (1976-), athlète bahaméenne, évoluant sur le sprint.
 Don Ferguson (1946-), acteur et producteur canadien.
 
 Duncan Ferguson (1971-), joueur puis entraîneur écossais de football.
 Elsie Ferguson (1883-1961), actrice américaine.
 Evan Ferguson (2004-), footballeur irlandais.
 Frank Ferguson (1899-1978), acteur américain.
 George Ferguson (1952-2019), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Graeme Ferguson (1929-2021), producteur, réalisateur, directeur de la photographie, scénariste et acteur canadien.
 Hannah Ferguson (1992-), mannequin américaine.
 Harold S. Ferguson (1852-1921), zoologiste britannique.
 Harry Ferguson (1884-1960), ingénieur irlandais et inventeur de tracteurs et machines agricoles.
 Helen Ferguson (1900-1977), actrice américaine.
 
 
 
 Jaylon Ferguson (1995-2022), joueur professionnel américain de football américain.
 
 Jon Ferguson (1949-), écrivain, chroniqueur, ex-entraîneur de basket, professeur d’anglais et peintre américain.
 Julian Ferguson (1895-1965), homme politique canadien en Ontario.
 Keith Ferguson (1972-), auteur américain.
 Larry Ferguson (1940-), scénariste américain.
 Liam Ferguson (1960-), acteur américain.
 Marilyn Ferguson (1938-2008), psychologue et écrivain américaine.
 Maynard Ferguson (1928-2006), trompettiste et tromboniste de jazz.
 Megan Ferguson (1983-), actrice américaine.
 Nicola Ferguson Sturgeon (1970-), femme politique britannique.
 
 Niels Ferguson (1965-), cryptologue et consultant en sécurité informatique néerlandais.
 Norman Ferguson (1902-1957), réalisateur américain.
 Paul Ferguson (1958-), dit Big Paul, fondateur du célèbre groupe de rock, post-punk et Metal industriel Killing Joke.
 Priah Ferguson (2006-), actrice américaine.
 
 Robert Ferguson (1768-1851), homme d’affaires, juge de paix, juge, fonctionnaire et officier de milice néo-brunswickois né en Écosse.
 Robyn Ferguson (1992-), nageuse sud-africaine.
  (1810-1886), poète irlandais.
 Samuel P. Ferguson (19?-), mathématicien américain ayant participé à la preuve de la conjecture de Kepler.
 Sandra Ferguson (1967-), actrice américaine.
 Sarah Ferguson (1959-), duchesse d'York, alias "Fergie".
 Stacy Ferguson (1975-), chanteuse de RnB et de pop, membre des Black Eyed Peas, alias "Fergie".
 Thomas William Ferguson (1943-2006), médecin et écrivain américain.
 Tim Ferguson (1963-), acteur, scénariste et producteur australien.
 Trevor Ferguson (1947-), écrivain québécois anglophone.
 Wade Ferguson (c.1973-), nageur sud-africain.
 Will Ferguson (1964-), auteur canadien.

Toponyme 

 Ferguson, une localité du comté de Marshall dans l'Iowa aux États-Unis ;
 Ferguson, une ville américaine située dans le Kentucky ;
 Ferguson, une ville du comté de Saint Louis dans l'État du Missouri aux États-Unis, lieu devenu célèbre en raison de l'Affaire Michael Brown en 2014 et des manifestations qui ont suivi ;
 Ruisseau-Ferguson, un territoire non organisé dans la municipalité régionale de comté d'Avignon au Québec (Canada), situé dans la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Entreprises 
 , constructeur de tracteurs, notamment  et 
 , fabricant de petit matériel électronique
 , grossiste américain en plomberie
 , constructeur de voitures de course
 Massey Ferguson, constructeur de matériel agricole
 Ferguson, anciennement Wolseley, entreprise britannique spécialisée dans la distribution de produits sanitaires, chauffage et canalisations.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais